Bandini bezeichnet:

 Bandini (Film), einen Hindi-Film von Bimal Roy
 Bandini (Serie), indische TV-Serie
 Bandini (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bandini Automobili, ein ehemaliger italienischer Automobilhersteller

Bandini ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Bandini (* 1961), italienische Apnoetaucherin
 Angelo Maria Bandini (1726–1803), italienischer Autor und Bibliothekar
 Armando Bandini (1926–2011), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Baccio Bandini (1913–1989), italienischer Filmschaffender
 Bernardo Bandini Baroncelli (1420–1479), italienischer Bankier und Attentäter

 Ditte Bandini (* 1956), deutsche Schriftstellerin, Indologin und Übersetzerin
 Ellade Bandini (* 1946), italienischer Schlagzeuger
 Ilario Bandini (1911–1992), italienischer Rennfahrer, Konstrukteur und Unternehmer
 Lorenzo Bandini (1935–1967), italienischer Rennfahrer
 Monica Bandini (1964–2021), italienische Radsportlerin
 Ottavio Bandini (1558–1629), italienisch-florentinischer Kardinal
 Rigoberta Bandini (* 1990), spanische Popsängerin
 Roni Bandini (* 1974), argentinischer Schriftsteller
 Sallustio Bandini (1677–1760), italienischer Erzpriester, Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Terzo Bandini (1898–1974), italienischer Motorradrennfahrer